Legacy Of Kings (Наследие Королей) — второй альбом шведской пауэр-метал-группы HammerFall. На этом альбоме группа полностью сформировала своё "классическое" звучание, поэтому есть мнение, что его можно считать идеальным для ознакомления с их творчеством.

Такие песни, как Warriors Of Faith, Back To Back (Pretty Maids Cover) и Stronger Than All посвящены теме Крестовых Походов и борьбы с различной фэнтезийной "нечистью".

Состав группы 
Йоаким Канс (Joacim Cans) — лидер-вокал
Оскар Дроньяк (Oscar Dronjak) — гитара, бэк-вокал
Стефан Эльмгрен (Stefan Elmgren) — гитара
Магнус Розен (Magnus Rosén) — бас-гитара
Патрик Рэфлинг (Patrik Räfling) — ударные

Приглашённые музыканты 
Jesper Stromblad – ударные

Список композиций 
 Heeding The Call (Внимая Зову) — 04:32
 Legacy Of Kings (Наследие Королей) — 04:15
 Let The Hammer Fall (Пусть Молот Падет!) — 04:18
 Dreamland (Страна Грез) — 05:43
 Remember Yesterday (Помни Вчерашний День) — 05:07
 At The End Of The Rainbow (На Краю Радуги) —  04:07
 Back To Back (Pretty Maids cover) (Спина К Спине) — 03:40
 Stronger Than All (Сильней Их Всех) — 04:31
 Warriors Of Faith (Воины Веры) — 04:47
 The Fallen One (Павший) — 04:27

Бонус-треки 
 Eternal Dark (Picture cover) — 03:11
 I Want Out (Helloween cover) — 04:38
 Man On The Silver Mountain (Rainbow cover) — 03:25
 The Metal Age (Live) (Век Металла) — 04:25

Синглы 
 Heeding The Call (1997)
 I Want Out (1999)

Ссылки 
Тексты и переводы
 Allmusic. Detailed review

Альбомы HammerFall
Альбомы Nuclear Blast Records